Кратер Де Мораес () — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь бразильского астронома и математика Абраана де Мораеса (1916—1970) и утверждено Международным астрономическим союзом (1979). Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Вольтерра на северо-западе; кратер Ван-Райн на северо-востоке; кратер Кемпбелл на востоке-юго-востоке; кратер Пози на юге-юго-востоке и кратер Бриджмен на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 54,4 км, глубина 2,4 км.

За длительное время своего существования кратер существенно разрушен. Вал кратера сглажен, северо-восточная и северо-западная части вала перекрыты приметными небольшими кратерами. высота вала над окружающей местностью достигает 1150 м, объем кратера составляет приблизительно 2300 км³. Дно чаши кратера ровное, без приметных структур, испещрено множеством мелких кратеров.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Де Мораес S относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны